Hubert Pabian (ur. 21 stycznia 1989 w Poznaniu) – polski koszykarz występujący na pozycjach niskiego lub silnego skrzydłowego, obecnie zawodnik Górnika Trans.Eu Wałbrzych.

12 lipca 2019 został zawodnikiem Polonii Leszno.

2 lipca 2020 został zawodnikiem STK Czarnych Słupsk.

Osiągnięcia 
Stan na 14 kwietnia 2022.
 Drużynowe
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2011)
 Awans do PLK (2014, 2018, 2021)
 Mistrz I ligi (2021)

 Indywidualne
 MVP I ligi (2018)
 Zaliczony do I składu I ligi (2018, 2022)
 Lider I ligi w skuteczności rzutów za 3 punkty (2012 – 45,6%, 2013 – 51,3%, 2017 – 47,8%)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw Europy U–20 Dywizji B (2008 – 13. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Profil na pzkosz.pl

Polscy koszykarze
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Spójni Stargard
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze GTK Gliwice
Koszykarze Polonii Leszno
Koszykarze Górnika Wałbrzych
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Urodzeni w 1989